Nämdö kan syfta på:

 Nämdö – en ö i Stockholms skärgård
 Nämdö socken – en socken i Södermanland, tidigare Nämndö socken
 Nämdö landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
 Nämdö församling – en tidigare församling i Stockholms stift –2002
 Nämdö kyrka – en kyrkobyggnad på Nämdö
 Djurö, Möja och Nämdö församling – en församling i Värmdö kontrakt 2002–
 Nämdö distrikt – ett distrikt i Värmdö kommun och Stockholms län 2016–
 Nämdöfjärden – en fjärd i Stockholms skärgård
 Nämdö naturreservat  – ett naturreservat på Nämdö
 M/S Nämdö – en färja i Stockholms skärgård
 S/S Nämdö – ett svenskt lastfartyg som sänktes under andra världskriget
 HMS Nämdö (M67) – en minsvepare i svenska flottan